Le Kisei est un titre japonais pouvant faire référence au :
 Kisei, un des titres majeurs du go japonais ;
 Kisei, un des titres majeurs du shogi japonais.